Igualeja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Igualeja (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Igualeja (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar